Daniel Nestor e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Nestor ha fatto coppia con Vasek Pospisil, mentre Roger-Vasselin con Julien Benneteau. Nestor e Pospisil sono stati sconfitti in semifinale da Ivan Dodig e Marcelo Melo, mentre Roger-Vasselin e Benneteau sono stati sconfitti al primo turno da Milos Raonic e Nenad Zimonjić.

In finale Dodig e Melo hanno sconfitto Jean-Julien Rojer e Horia Tecău con il punteggio di 7-65, 65-7, [10-6].

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (quarti di finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (campioni)

 Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (finale)
 Daniel Nestor /  Vasek Pospisil (semifinale)
 Rohan Bopanna /  Florin Mergea (secondo turno)
 Raven Klaasen /  Rajeev Ram (quarti di finale)

Wildcard 

  Brian Baker /  Ryan Harrison (secondo turno)

 Eric Butorac /  Taylor Fritz (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2016
ATP World Tour 2016